Le tournoi de tennis de Boston est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1962 se dispute à Manchester du 13 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Bueno.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Justina Bricka et Margaret Smith.

En double mixte, la paire Carol Hanks et Appleton King enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Boston

Navigation 

dames 1962
Boston
Tennis aux États-Unis en 1962
Sport en août 1962